Чёрное () — село в Ольхова́тской сельской общи́не Купянского района Харьковской области Украины.

До 2020 село являлось административным центром Чернянского сельского совета Великобурлукского района, в который, кроме того, входили сёла
Бабы́шкино,
Березки,
Грачёвка,
Купино,
Лоба́новка,
Нефёдовка и
Слизнево;
и ликвидированные сёла
Гу́севка и
Кру́глое.

Код КОАТУУ — 6321485501. Население по переписи 2001 года составляло 455 (203/252 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Чёрное находится на реке Плотва́,
 выше по течению в 2-х км расположено село Ку́пино,
 ниже по течению — примыкает село Нефёдовка.

Село пересекают несколько балок, в том числе балка Петухо́в Яр.
По балкам протекают ручьи, на которых сделаны запруды.

Происхождение названия 
В некоторых документах встречается название села Черное.

История 
 Вторая половина 17 века — дата основания. Согласно сайту ВРУ, основано в 1699 году.
 В 1937-1941 годах, перед ВОВ, в Черном без окрестных хуторов были 152 двора.
 В 1976 году в селе были 167 дворов и 580 человек населения.
 При СССР в селе был построен и работал колхоз «Россия», центральная усадьба которого находилась в Чёрном; специализировавшийся на откорме крупного рогатого скота (крс). В колхозе были 7128 гектаров сельхозугодий, из которых 5820 га пахотной земли; три производственных участка, три тракторные бригады, шесть ферм (4 — по откорму крс, одна — молочно-товарная (МТФ), одна — свиноферма.)

Экономика 
 В селе при СССР были молочно-товарная ферма.
 «Россия», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Дом культуры.
 Амбулатория общей практики.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района
Населённые пункты Купянского района